Em 2015–16 no futebol português, o SL Benfica irá defender o campeonato e a Taça da Liga, Sporting irá defender  Taça de Portugal conquistadas na época anterior.

Títulos 
 Primeira Liga – 
 Segunda Liga – 
 Taça de Portugal – 
 Taça da Liga – 
 Supertaça Cândido de Oliveira – Sporting

Classificações

Primeira Liga

Segunda Liga 

Futebol de 2015 em Portugal
Futebol de 2016 em Portugal
2015–16